14-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 13 по 29 ноября 1998 года в 11 городах Японии с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 3-й раз подряд выиграла сборная Италии.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Италия, Турция, Нидерланды, Украина, Россия, Польша, Испания, Болгария, Югославия, Греция, Чехия — по итогам европейской квалификации;
 Южная Корея, Таиланд, Китай, Иран, Австралия — по итогам азиатской квалификации;
 Канада, США, Куба — по итогам североамериканской квалификации;
 Бразилия, Аргентина — по итогам южноамериканской квалификации;
 Алжир, Египет — по итогам африканской квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
24 финалиста чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 6 групп. 16 команд (по две лучшие из каждой четвёрки и ещё четыре команды из числа занявшие третьи места) вышли во второй этап, где образовали две группы по восемь команд. Участниками плей-офф за 1—4-е места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е и 9—12-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Города и игровые арены 
Соревнования прошли в 11 игровых залах 11 городов Японии.

 Фукуока.
 В конференц-центре «Фукуока» (Fukuoka Convention Center) прошли матчи группы А первого этапа чемпионата. Вместимость 9 тысяч зрителей.
 Кобе
 В Зелёной арене «Кобе» (Kobe Green Arena) прошли матчи группы В первого этапа чемпионата. Вместимость 6 тысяч зрителей.
 Сэндай
 В «Камэй Арене» (Kamei Arena) прошли матчи группы С первого этапа чемпионата. Вместимость 7 тысяч зрителей.
 Саппоро
 В «Макоманай Айс Арене» (Makomanai Ice Arena) прошли матчи группы D первого этапа чемпионата. Вместимость 10 тысяч зрителей.
 Кавасаки
 В «Тодороки Арене» (Todoroki Arena) прошли матчи группы Е первого этапа чемпионата. Вместимость 6,5 тысяч зрителей.
 Уодзу
 В «Уодзу Техно-спорт доме» (Uozu Techno Sports Dome) прошли матчи группы F первого этапа чемпионата.
 Хиросима
 В Зелёной арене «Хиросима» (Hiroshima Green Arena) прошла часть матчей группы G второго этапа чемпионата. Вместимость 4,8 тысяч зрителей. 
 Осака
 В «Наминая Доуме» (Namihaya Dome) прошла часть матчей группы G второго этапа чемпионата. Вместимость 6 тысяч зрителей. 
 Тиба
 В конференц-центре «Макухари Мессе» (Makuhari Messe) прошла часть матчей группы Н второго этапа чемпионата. Вместимость 7,8 тысяч зрителей. 
 Хамамацу
 В «Хамамацу Арене» (Hamamatsu Arena) прошла часть матчей группы Н второго этапа чемпионата. Вместимость 8 тысяч зрителей. 
 Токио.
 В спортивном зале национального стадиона «Ёёги» (Yoyogi National Gymnasium) прошли матчи плей-офф чемпионата. Вместимость 12 тысяч зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 
Фукуока 

 13 ноября: Южная Корея — Египет 3:0 (15:10, 15:7, 15:6); Испания — Япония 3:0 (15:11, 15:9, 15:3).
 14 ноября: Испания — Южная Корея 3:2 (7:15, 15:6, 13:15, 15:13, 16:14); Япония — Египет 3:0 (15:9, 15:12, 15:9).
 15 ноября: Испания — Египет 3:2 (9:13, 13:15, 15:9, 15:1, 16:14); Япония — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:12, 15:2).

Группа В 
Кобе 

 13 ноября: Италия — Канада 3:0 (15:10, 15:13, 15:2); США — Таиланд 3:0 (15:3, 15:9, 15:1).
 14 ноября: Италия — Таиланд 3:0 (15:0, 15:2, 15:3); США — Канада 3:1 (6:15, 15:9, 16:14, 15:13).
 15 ноября: Канада — Таиланд 3:0 (15:3, 15:7, 15:1); Италия — США 3:1 (15:4, 15:7, 12:15, 15:7).

Группа С 
Сэндай 

 13 ноября: Китай — Украина 3:1 (14:16, 15:13, 15:12, 15:8); Нидерланды — Чехия 3:1 (15:9, 13:15, 15:13, 15:4).
 14 ноября: Нидерланды — Украина 3:0 (15:8, 15:10, 15:7); Китай — Чехия 3:0 (15:9, 15:9, 15:10).
 15 ноября: Украина — Чехия 3:0 (15:5, 15:6, 15:6); Нидерланды — Китай 3:1 (9:15, 15:11, 15:7, 15:9).

Группа D 
Саппоро 

 13 ноября: Аргентина — Иран 3:0 (15:9, 15:3, 15:7); Куба — Польша 3:0 (15:10, 15:9, 15:11).
 14 ноября: Куба — Иран 3:0 (15:2, 15:5, 15:7); Аргентина — Польша 3:1 (14:16, 15:5, 15:7, 15:8).
 15 ноября: Польша — Иран 3:0 (15:5, 15:2, 15:8); Куба — Аргентина 3:0 (15:7, 15:8, 15:9).

Группа Е 
Кавасаки 

 13 ноября: Болгария — Алжир 3:0 (15:6, 15:12, 15:13); Бразилия — Греция 3:0 (15:6, 15:13, 15:6).
 14 ноября: Бразилия — Алжир 3:0 (15:2, 15:8, 15:6); Болгария — Греция 3:2 (15:11, 10:15, 16:14, 11:15, 15:9).
 15 ноября: Греция — Алжир 3:1 (15:9, 15:11, 13:15, 15:12); Бразилия — Болгария 3:0 (15:4, 15:8, 15:6).

Группа F 
Уодзу 

 13 ноября: Югославия — Австралия 3:0 (16:14, 15:5, 15:9); Россия — Турция 3:0 (15:6, 15:7, 15:6).
 14 ноября: Россия — Австралия 3:0 (15:4, 15:7, 15:9); Югославия — Турция 3:0 (15:7, 15:3, 15:6).
 15 ноября: Югославия — Россия 3:2 (14:16, 14:16, 15:6, 15:12, 16:14); Австралия — Турция 3:2 (15:8, 9:15, 9:15, 15:13, 15:10).

Второй групповой этап

Группа G 
Хиросима, Осака 

 18 ноября: Испания — Южная Корея 3:0 (15:7, 15:6, 15:11); Бразилия — Канада 3:0 (15:6, 15:9, 15:3); Куба — Болгария 3:1 (15:12, 17:16, 13:15, 15:4); Аргентина — Япония 3:1 (15:12, 15:12, 12:15, 15:10).
 19 ноября: Куба — Канада 3:1 (15:10, 10:15, 15:12, 15:5); Болгария — Аргентина 3:2 (15:8, 16:17, 15:7, 10:15, 15:9); Бразилия — Южная Корея 3:0 (15:13, 15:5, 15:9); Испания — Япония 3:2 (15:5, 13:15, 15:8, 11:15, 15:12).
 21 ноября: Испания — Болгария 3:0 (17:15, 15:4, 15:11); Канада — Аргентина 3:1 (15:11, 10:15, 15:4, 15:6); Куба — Южная Корея 3:0 (15:13, 15:6, 15:7); Бразилия — Япония 3:0 (15:11, 15:9, 15:13).
 22 ноября: Аргентина — Южная Корея 3:0 (15:13, 15:10, 15:5); Канада — Испания 3:2 (11:15, 15:9, 12:15, 16:14, 18:16); Бразилия — Болгария 3:1 (16:17, 15:7, 15:5, 15:12); Куба — Япония 3:1 (15:9, 12:15, 15:10, 17:16).
 24 ноября: Испания — Аргентина 3:1 (6:15, 15:6, 17:15, 15:5); Бразилия — Куба 3:0 (15:11, 15:7, 15:2); Болгария — Канада 3:0 (15:6, 15:9, 15:12); Южная Корея — Япония 3:2 (15:13, 15:8, 8:15, 9:15, 15:12).
 25 ноября: Куба — Испания 3:2 (12:15, 15:4, 15:5, 7:15, 15:12); Бразилия — Аргентина 3:1 (15:11, 7:15, 15:2, 15:10); Болгария — Южная Корея 3:1 (11:15, 15:10, 15:8, 16:14); Канада — Япония 3:1 (11:15, 15:8, 15:9, 15:9).
 26 ноября: Куба — Аргентина 3:0 (15:12, 15:4, 15:12); Бразилия — Испания 3:1 (15:4, 13:15, 15:5, 15:9); Южная Корея — Канада 3:1 (7:15, 15:9, 15:11, 15:5); Болгария — Япония 3:2 (10:15, 17:15, 15:12, 13:15, 15:10).

Группа Н 
Тиба, Хамамацу 

 18 ноября: Россия — США 3:2 (13:15, 15:13, 12:15, 15:7, 15:7); Нидерланды — Греция 3:0 (15:2, 15:8, 15:4); Югославия — Китай 3:0 (15:4, 15:5, 15:4); Италия — Китай 3:0 (15:7, 15:12, 15:3).
 19 ноября: Югославия — Греция 3:1 (11:15, 15:3, 15:9, 15:5); Россия — Китай 3:1 (15:8, 16:17, 17:16, 15:9); Нидерланды — Украина 3:1 (14:16, 15:11, 15:8, 16:14); Италия — США 3:0 (15:6, 15:2, 15:12).
 21 ноября: Россия — Греция 3:1 (12:15, 15:6, 15:11, 15:6); Югославия — Украина 3:0 (15:9, 15:10, 15:1); Нидерланды — США 3:0 (15:12, 15:6, 15:11); Италия — Китай 3:0 (15:5, 15:4, 15:5).
 22 ноября: Югославия — США 3:0 (15:6, 15:10, 15:8); Россия — Украина 3:0 (17:15, 15:6, 15:6); Италия — Греция 3:0 (15:5, 15:13, 15:1); Нидерланды — Китай 3:0 (15:5, 15:3, 15:8).
 24 ноября: Югославия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:4, 15:13); Греция — Китай 3:1 (12:15, 15:11, 15:8, 15:12); Украина — США 3:2 (15:12, 4:15, 15:12, 6:15, 15:8); Италия — Россия 3:1 (15:3, 15:8, 11:15, 15:9).
 25 ноября: США — Греция 3:0 (15:9, 15:11, 15:11); Китай — Украина 3:1 (15:10, 10:15, 15:10, 16:14); Югославия — Италия 3:0 (15:12, 15:13, 15:13); Россия — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:12, 15:11).
 26 ноября: США — Китай 3:0 (15:11, 15:8, 15:4); Украина — Греция 3:1 (15:3, 12:15, 15:3, 15:2); Россия — Югославия 3:1 (3:15, 15:13, 15:3, 15:11); Италия — Нидерланды 3:0 (15:2, 15:7, 15:1).

Плей-офф 
Токио

Полуфинал за 1—4 места 
28 ноября
 Югославия — Куба 3:1 (15:3, 15:12, 14:16, 15:10)
 Италия — Бразилия 3:2 (15:10, 13:15, 15:11, 10:15, 15:10)

Полуфинал за 5—8 места 
28 ноября
 Россия — Болгария 3:0 (15:13, 15:2, 15:7)
 Нидерланды — Испания 3:2 (13:15, 16:17, 15:12, 15:10, 15:10)

Полуфинал за 9—12 места 
28 ноября
 США — Аргентина 3:2 (15:10, 15:11, 11:15, 13:15, 15:9)
 Украина — Канада 3:0 (15:11, 15:13, 15:11)

Матч за 11-е место 
29 ноября
 Аргентина — Канада 3:0 (15:7, 15:10, 15:6)

Матч за 9-е место 
29 ноября
 США — Украина 3:0 (16:14, 15:12, 15:10)

Матч за 7-е место 
29 ноября
 Болгария — Испания 3:1 (15:11, 15:7, 12:15, 15:11)

Матч за 5-е место 
29 ноября
 Россия — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:12, 15:12)

Матч за 3-е место 
29 ноября
 Куба — Бразилия 3:1 (12:15, 15:6, 15:11, 15:12)

Финал 
29 ноября
 Италия — Югославия 3:0 (15:12, 15:5, 15:10)

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Андреа Гардини, Марко Меони, Паскуале Гравина, Фердинандо ди Джорджи, Алессандро Феи, Самуэле Папи, Андреа Сарторетти, Марко Браччи, Симоне Розальба, Мирко Корсано, Андреа Джани, Микеле Пасинато. Главный тренер — Пауло Роберто ди Фрейтас (Бебето).

  Югославия: Джордже Джюрич, Владимир Батез, Деян Брджович, Желько Танаскович, Слободан Бошкан, Дьюла Мештер, Никола Грбич, Владимир Грбич, Андрия Герич, Горан Вуевич, Иван Милькович, Велько Петкович, Игор Вушурович. Главный тренер — Зоран Гайич.

 : Родольфо Санчес Санчес, Алексис Аргилагос Сегура, Анхель Деннис Диас, Павел Пимьента Альен, Рауль Диаго Искьердо, Томас Альдасабаль Мансано, Освальдо Эрнандес Чамбель, Рамон Гато Мойя, Ален Рока Барреро, Иосвани Эрнандес Ривера, Йосенки Гарсиа Диас, Гильман Као Эррера. Главный тренер — Хуан Диас Марино.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Рафаэль Паскуаль 
 Лучший нападающий:  Маркос Милинкович
 Лучший блокирующий:  Густаво Эндрес
 Лучший на подаче:  Горан Вуевич
 Лучший в защите:  Эрик Салливан
 Лучший связующий:  Рауль Диаго Искьердо
 Лучший на приёме:  Родольфо Санчес Санчес
 Самый результативный:  Рафаэль Паскуаль

Сборная России 
 Станислав Динейкин, Вадим Хамутцких, Руслан Олихвер, Игорь Шулепов, Алексей Казаков, Дмитрий Фомин, Сергей Тетюхин, Роман Яковлев, Константин Ушаков, Дмитрий Желтуха, Александр Березин, Андрей Воронков. Главный тренер — Геннадий Шипулин.

Ссылки 
 Сайт чемпионата мира-1998 среди мужских команд 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1998 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1998 года
Спорт в Японии в 1998 году
Чемпионаты мира в Японии